Гран-при Бельгии 2017 года (офиц. 2017 Formula 1 Belgian Grand Prix) — автогонка, тринадцатый этап чемпионата мира Формулы-1 сезона 2017 года, проходящая с 25 по 27 августа на автодроме «Спа-Франкоршам» в Бельгии.

Свободные заезды 
Первая сессия:

Вторая сессия:

Третья сессия:

Квалификация 

  Джолион Палмер, Маркус Эрикссон, Паскаль Верляйн получили штраф в 5 позиций за замену коробки передач.
  Стоффель Вандорн получил штраф в 65 позиций за замену элементов силовой установки и коробки передач.
  Фелипе Масса получил штраф в 5 позиций за игнорирование желтых флагов во время свободных заездов.
  Даниил Квят получил штраф в 20 позиций за замену элементов силовой установки.

Гонка 

|}
  Серхио Перес сошёл с дистанции, но был классифицирован так как завершил более 90 % гонки.

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Ссылки 
 
 
 Официальный сайт Формулы-1
 Гран При Бельгии: шинная тактика — новости Формулы 1 2017

Гран-при Бельгии